Ази́з ():

Имя
 Азиз — арабское мужское имя, в переводе с арабского означает «сильный», «могущественный», «редкий», «ценный», «милый», «дорогой».
 Азиз Эмесский (ум. 54) — царь Эмесы.
 Азиз шейх (XIV век) — хан Золотой Орды.
 Аль-Азиз Усман ибн Юсуф (‎1171—1198) — египетский султан из династии Айюбидов.
 Абдул-Азиз ибн Мухаммад (ум. 1803) — правитель первого саудовского государства — Дирийского эмирата.
 Абдул-Азиз (1830—1876) — султан Османской империи.
 Азиз-бий (ум. 1860) — визирь Бухарского эмирата.
 Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд (1880—1953) — основатель и первый король Саудовской Аравии.
 Азиз Ялымов (1885—1937) — деятель революционного движения России.
 Абдул-Азиз аль-Рашид (1887—1938) — первый историк и журналист современного Кувейта
 Абдель Азиз Салем (XX век) — первый президент и один из основателей Африканской конфедерации футбола.
 Азиз Иминагаев (1892—1944) — даргинский поэт, один из основоположников даргинской советской литературы.
 Азиз Шарифзаде (1895—1988) — азербайджанский деятель науки.
 Азиз Алиев (1897—1962) — советский и азербайджанский государственный и партийный деятель.
 Азиз Шериф (1904—????) — иракский общественный и политический деятель.
 Азиз Ахмед (1906—1982) — пакистанский государственный деятель.
 Азиз Аскеров (1907—1993) — советский, азербайджанский деятель науки.
 Абдул Азиз Исхак (1910—1999) — малайзийский журналист, политик и государственный деятель.
 Азиз Несин (1915—1995) — известный турецкий писатель.
 Азиз Аш-Шавван (1916—1993) — египетский композитор.
 Азиз Сидки (1920—2008) — египетский экономист и политический деятель, признан как «отец египетской индустрии».
 Азиз Лахбаби (1922—1993) — марокканский философ, писатель, поэт. Первый в Марокко доктор гуманитарных наук.
 Унгку Абдул Азиз (род. 1922) — малайзийский учёный-экономист.
 Абдель Азиз Хигази (1923—2014) — египетский экономист и государственный деятель.
 Абдель Азиз Бутефлика (1937) — алжирский политический и государственный деятель, президент Алжира.
 Азиз Салих ан-Нуман (род. 1941 или 1944) — иракский политический и военный деятель.
 Азиз Мирза (род. 1947) — индийский режиссёр, продюсер и сценарист.
 Азиз Санджар (род. 1946) — турецкий и американский учёный-биохимик.
 Азиз Музафаров (род. 1950) — советский и российский учёный-химик, специалист в области высокомолекулярных соединений.
 Абдель Азиз Будербала (род. 1960) — марокканский футболист.
 Азиз Закари (род. 1976) — ганский легкоатлет.
 Халид Азиз (род. 1981) — саудовский футболист.
 Азиз Хайдаров (род. 1985) — узбекский футболист.
 Азиз Ибрагимов (род. 1986) — узбекский футболист.
 Азиз Гулиев (род. 1987) — азербайджанский футболист.
 Азиз Абдулвахабов (род. 1989) — российский чеченский боец смешанных единоборств.
 Азиз Бехич (род. 1990) — австралийский футболист родом из Северного Кипра.
 Азиз Гусейнов (род. 1992) — азербайджанский футболист.
 Азиз Калкаманулы (род. 1993) — казахстанский дзюдоист. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
 Азиз Бебитов (род. 1993) — туркменский боксёр.

Фамилия
 Азиз, Абдул Вахид (1931—1982) — иракский тяжелоатлет.
 Азиз, Мохаммед (1954—2018) — индийский певец.
 Азиз, Марсиано (род. 2001) — бельгийский футболист.
 Азиз, Рамон (род. 1992) — нигерийский футболист.
 Азиз, Сартадж (род. 1929) — пакистанский государственный деятель.
 Азиз, Сердар (род. 1990) — турецкий футболист, защитник.
 
 Азиз, Шаукат (род. 1949) — пакистанский государственный деятель.

Другое 
 Азиз — прежнее название села Задорожное, включённого в состав Бахчисарая;
 Азиз — древний мусульманский культовый комплекс в Бахчисарае.

См. также 
 Азиза (значения)
 Азизи
 Азизян
 Азизов
 Азис